Олимпийский комитет Ливии () — организация, представляющая Ливию в международном Олимпийском движении. Основана в 1962 году и официально зарегистрирована МОК в 1963 году.

Штаб-квартира расположена в городе Триполи. Является членом МОК, ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и других международных спортивных организаций.

Участие в Олимпийских играх 
Ливия участвовала в девяти Олимпийских играх:
 1964 в Токио
 1968 в Мехико
 1980 в Москве
 1988 в Сеуле
 1992 в Барселоне
 1996 в Атланте
 2000 в Сиднее
 2004 в Афинах
 2008 в Пекине

См. также 
 Ливия
 Ливия на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Ливии.

Ливия
Ливия на Олимпийских играх